Wettinhöhe bezeichnet:

 einen Berg im Osterzgebirge bei Geising, siehe Kohlhaukuppe, Sachsen
 eine Bergkuppe, ein denkmalgeschütztes Herrenhaus und einen historischen Weinbergsbesitz in der Großlage Lößnitz, siehe Wettinshöhe, Sachsen
 eine Erhebung in Königsbrück, Sachsen, auch als Haselberg bezeichnet